Bürkli ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bürkli (1833–1894), Schweizer Bauingenieur und Politiker
 Friedrich Paul David Bürkli (1818–1896), Zürcher Buchdrucker und Zeitungsverleger
 Jakob Escher-Bürkli (1864–1939), Schweizer Klassischer Philologe und Topograph
 Johann Georg Bürkli (1793–1851), Schweizer Biograph 
 Johann Heinrich Bürkli (1647–1730), Schweizer Feldmarschall in österreichischen Diensten
 Johann Heinrich Bürkli (Journalist) (1760–1821), Schweizer Journalist 
 Johannes Bürkli (1745–1804), Schweizer Lyriker und Herausgeber
 Karl Bürkli (1823–1901), Schweizer Frühsozialist und Mitbegründer der Konsumgenossenschaften
 Karl Bürkli (Maler) (1917–2012), Schweizer Maler, Zeichner und Dichter
 Ludwig Caluori-Bürkli (1968–2014), Schweizer Politiker

Bürkli bezeichnet auch:
 die Ryburg Bürkli in Möhlin, Teil der spätrömischen Rheinbefestigung und archäologische Stätten von nationaler Bedeutung